Лазар Димев (Димков) Шулев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1875 година в големия централномакедонски български град Велес, тогава в Османската империя. Принадлежи към голям български род, взел участие в както сам пише „повдигането на националната свест в народа“. По майчина линия е от рода Весови. В продължение на 10 година от 1901/1902 до 1911/1912 година е основен български екзархийски учител из разни села на Велешката и Струмишката околия. Същевременно е активен легален деец на ВМОРО, като посреща и съпровожда нелегалните чети и служи като куриер. Работи заедно с войводите Пано Николов, Мирчо Атанасов, Дачо Йотов и Пане Константинов.

На 9 март 1943 година, като жител на Велес, подава молба за българска народна пенсия. Молбата е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени във Велес
Дейци на ВМОРО
Починали във Велес
Лазар